Кубок чемпионов 1978 — двадцать первый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы, в котором приняло участие 19 команд. Финал прошел в Мюнхене 6 апреля, титул сильнейшего вернул себе Реал (Мадрид).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Второй Групповой этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
1977 год в баскетболе
1978 год в баскетболе